Собор Святой Марии () — католический собор епархии Абердина (с 1878 года) и кафедра епископа Абердина. Находится на Хантли-стрит в Абердине, Шотландия. Памятник архитектуры категории В.

История 
Собор был спроектирован Александром Эллисом и открыт в 1860 году. Шпиль и колокола были добавлены архитектором Робертом Гордоном Уилсоном в 1876—1877 годах в честь назначения церкви кафедральным собором.

Орган построен Джеймсом Конакером из Хаддерсфилда в 1887 году. Собор был повторно освящён в 1960 году после изменения интерьера в соответствии с требованиями Второго Ватиканского собора.

Витраж 1978 года авторства Дэвида Галланда посвящён святому Иоанну Огилви. В церкви установлены памятники четырём шотландским епископам: Джорджу Хэю, Джеймсу Кайлу, Джону Макдональду и Колину Гранту (два последних похоронены в соборе).

См. также 
 Собор Святого Андрея — кафедральный собор Шотландской епископальной церкви в Абердине.
 Собор Святого Махара — кафедральный собор Церкви Шотландии в Абердине.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

М
Соборы Абердина
Храмы, построенные в 1860 году
Абердин
Неоготическая архитектура Великобритании